Война короля Вильгельма ( ) (1689—1697) — боевые действия в Северной Америке во время войны Аугсбургской лиги, первый из франко-английских конфликтов в Северной Америке. Название «война короля Вильгельма» используется в англоязычной литературе — по имени правившего тогда в Англии короля Вильгельма III.

Причины войны 

В конце 1688 года во время «Славной революции» в Англии был свергнут король-католик Яков II, и на трон сел голландец-протестант Вильгельм III Оранский. Французский король Людовик XIV принял у себя бежавшего из Англии Якова II и не признал Вильгельма III, поэтому в 1689 году Англия и Нидерланды присоединились к антифранцузской Аугсбургской лиге.

К этому времени на англо-французской границе в Северной Америке уже царила напряжённость, так как в 1688 году сэр Эдмунд Эндрос — губернатор английского доминиона Новая Англия — организовал рейд против французских поселенцев, осевших в устье реки Пенобскот. В 1689 году, когда вести о революции достигли Бостона, началось Бостонское восстание и Эндрос был смещён восставшими пуританами.

Ход боевых действий 
В июне 1689 года несколько сотен индейцев из племён абенаки и пеннакуки совершили набег на Довер, убив свыше 20 человек и захватив 29, которые были проданы во французскую колонию Новая Франция. В августе 1689 года , чей дом был разграблен в ходе рейда губернатора Эндроса в 1688 году (сейчас в этом месте находится город Кастин, названный в честь Жан-Винсена), повёл отряд индейцев племени абенаки в набег на Пемаквид (нынешний Бристоль в штате Мэн). В ответ  организовал набег на территорию, которая в настоящее время входит в штат Мэн.

В августе 1689 года, ещё до того, как в Новой Франции узнали о начале войны, 1.500 ирокезов атаковали поселение Лашин (ныне — пригород Монреаля). В ответ граф де Фронтенак атаковал ирокезскую деревню Онондага. Затем французы и их союзники-индейцы атаковали английские пограничные поселения. Англичане сумели взять столицу Акадии —  — и отправились на штурм столицы Новой Франции, но потерпели поражение в битве при Квебеке. Французы атаковали захваченное англичанами побережье и отбили Порт-Рояль.

Квебекская экспедиция была последним крупным событием Войны короля Вильгельма, оставшееся время английские колонисты занимались лишь обороной и мелкими вылазками. Из-за слабости англичан пострадали их союзники-ирокезы, так как в 1693 и 1696 годах, при полной пассивности английских поселенцев, французы и их индейские союзники разграбили ирокезские поселения и уничтожили урожай. После подписания мира в 1697 году брошенные англичанами ирокезы оставались в состоянии войны с Францией до 1701 года, когда был подписан Великий Монреальский Мир.

Результаты 
Риквикский мирный договор 1697 года вернул границу в Северной Америке к состоянию Status quo ante bellum. Мир не продлился долго и уже через 5 лет началась Война королевы Анны, но ирокезы, заключив договор с Францией в 1701 году не приняли участия в новом конфликте. Но сохранился конфликт между англичанами и индейской Вабанакской конфедерацией, и вабанаки снова присоединились к французам в ходе войны. К концу войны индейцам удалось убить более 700 англичан и захватить в плен более 250 человек.

В художественной литературе 
 Вокруг войны развивается сюжет исторического романа Артура Конан-Дойла «Изгнанники» (1893).

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 King William’s War (1689-97)
 
 

Британско-французские отношения
Войны Англии
Войны Франции
Индейские войны
Войны XVII века
Война Аугсбургской лиги
Новая Франция